Вассен:

 Вассен — деревня в Нидерландах, в провинции Гелдерланд, в общине Эпе.
 Вассен — община в Швейцарии, в кантоне Ури.
 Вассен, Кристина (род. 1999) — немецкая прыгунья в воду. 
 Вассен, Магнус (1920—2014) — шведский яхтсмен.
 Вассен, Рогир (род. 1976) — голландский профессиональный теннисист.
 Вассен, Фольке (1918—1969) — шведский яхтсмен.